Gorice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Gorice, un village situé dans le district de Brčko ;
 Gorice, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Gorice, un village situé dans la municipalité de Dragalić, comitat de Brod-Posavina ;
 Gorice, un village situé dans la municipalité de Skradin, comitat de Šibenik-Knin.
en 
 Gorice, une commune de la région de Frioul-Vénétie Julienne ;

 
 Province de Gorice, subdivision des Provinces illyriennes entre 1809 et 1811.

Voir aussi 

 Gorica
 Nova Gorica